Бранислав Мартинович (, 29 ноября 1937 — 26 февраля 2015) — югославский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.

Спортивная карьера 

Родился в Белграде (Королевство Югославия). С 11 лет начал заниматься греко-римской борьбой в клубе «Металцу». Он быстро добился заметных успехов, и был переведён в клуб «Железничар», где были сконцентрированы лучшие борцы. В 1957 году он в первый раз стал чемпионом Югославии, а в 1958 дебютировал на международных состязаниях, заняв 6-е место на чемпионате мира в Будапеште.

На Олимпийских играх 1960 года в Риме уверенно выступил в лёгком весе, проиграв лишь опытному советскому спортсмену Автандилу Коридзе. В 1961 году он занял 3-е место в лёгком весе на чемпионате мира в Йокогаме.

В 1962 году Международная федерация борьбы изменила деление на весовые категории, теперь в одной весовой категории с Мартиновичем оказались борцы, которые весили больше его прежних соперников. Чтобы вернуться в свою прежнюю категорию, ему пришлось сбрасывать вес, и поэтому в 1962 и 1963 годах он выступал не очень удачно. Однако в 1964 году он всё-таки завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. В 1966 году он занял 3-е место на чемпионате Европы в Эссене. Больше он медалей на международных чемпионатах не завоёвывал. 

В 1968 году  завершил спортивную карьеру.

Ссылки 
 
 

Борцы Югославии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года